Вал Логсдон Фитч (; 10 марта 1923, Мерриман, Небраска — 5 февраля 2015, Принстон, Нью-Джерси) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1980 года «За открытие нарушений фундаментальных принципов симметрии в распаде нейтральных K-мезонов», совместно с Джеймсом Уотсоном Кронином.

Заслуженный профессор Принстонского университета, член Национальной академии наук США. Удостоен Национальной научной медали (1993).

Биография 
Окончил Университет Макгилла (бакалавр, 1948).
Степень доктора философии по физике получил в Колумбийском университете в 1954 году.
С того же года преподаёт в Принстонском университете, в 1976—81 годах заведующий его кафедрой физики, с 1987 года заслуженный Университетский профессор физики.
В 1970—73 гг. входил в .
Подписал «Предупреждение учёных человечеству» (1992).

Член-учредитель  (1981).
В 1988—1989 гг. президент Американского физического общества, его фелло.
Член Американской ассоциации содействия развитию науки.

Член Национальной академии наук США (1966) и Американской академии искусств и наук.

Награды
 Премия Эрнеста Лоуренса (1968)
 , Институт Франклина (1976)
 Нобелевская премия по физике (1980)
 Национальная научная медаль США (1993)

См. также 
 K-мезон

Примечания

Литература

Ссылки 
 В. Л. Фитч. «Открытие несохранения комбинированной четности». Нобелевская лекция. // Успехи физических наук, том 135, выпуск 2, октябрь 1981
 ФИТЧ (Fitch), Вал Логсдон // Биография на сайте электронной библиотеки «Наука и техника»
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 Страница Вала Фитча на сайте Принстонского университета

Физики по алфавиту
Физики США
Профессора Принстонского университета
Доктора философии по физике
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Инженерного факультета Университета Макгилла
Выпускники Государственного колледжа Чадрон
Выпускники Колумбийского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Действительные члены Американского физического общества
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Члены JASON